Heidi Johansen kan henvise til:

 Heidi Johansen (fodboldspiller) (født i 1983) – dansk fodboldspiller
 Heidi Johansen (håndboldspiller) – dansk håndboldspiller